Chalkokondylis ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandros Chalkokondylis (1880–nach 1896), Teilnehmer der ersten Olympischen Sommerspiele 1896
 Demetrios Chalkokondylis (1423–1511), griechischer Humanist, Gelehrter und Hochschullehrer